Actopan – municipalità dello stato messicano del Hidalgo
 Actopan – municipalità dello stato messicano del Veracruz